Tamale steht für:

 Tamale (Ghana), Ort in Ghana
 Tamale (Gericht), ein mexikanisches Gericht